Posthochhaus steht umgangssprachlich für:
 Posthochhaus (Würzburg), Postverwaltungsgebäude mit Regionalstudio Mainfranken des Bayerischen Rundfunks (Hörfunk- und Fernsehstudios)
 Post Tower, Zentrale der Deutsche Post AG in Bonn
 Hafenstraße 51, ehemaliges Posthauptverwaltungsgebäude in Frankfurt am Main; heute von der Commerzbank genutzt
 Postbank-Hochhaus (Essen)
 Postscheckamt Berlin West